Окон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 60,92 км². Население — 341 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Риохи